Tychios () ist der Name von

 Tychios (Lederarbeiter), mythischer Lederarbeiter, Hersteller des Schilds des Aias
 Tychios (Töpfer), griechischer Töpfer des 6. Jahrhunderts v. Chr.
 Tychios (Bischof), griechischer Bischof von Erythrai im 5. Jahrhundert n. Chr.